Ла-Альберка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 60,73 км². Население — 1105 человек (на 2003 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial
 
 
 Índice de municipios.
 La Alberca, la Niña Bonita de la Sierra de Francia.

Муниципалитеты Саламанки